Стивен Брейс (; род. 7 июля 1961, Бринджент) — британский валлийский легкоатлет, специалист по бегу на длинные дистанции и марафону. Выступал на крупных международных соревнованиях в период 1985—1996 годов, двукратный победитель Парижского марафона, победитель Берлинского марафона, участник двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Стив Брейс родился 7 июля 1961 года в городе-графстве Бринджент, Уэльс. Проходил подготовку в местном одноимённом атлетическом клубе «Бриджент».

Впервые заявил о себе в 1985 году, став чемпионом Уэльса в марафонской дисциплине. В 1987 году одержал победу на Честерском полумарафоне.

Первого серьёзного успеха на крупных международных соревнованиях добился в сезоне 1988 года, когда финишировал двенадцатым на Лондонском марафоне и шестым на Чикагском марафоне. Кроме того, выиграл забег на 20 км в Брюсселе.

В 1989 году выиграл Бристольский полумарафон и обогнал всех соперников на Парижском марафоне. Год спустя повторил успех на Парижском марафоне, прибежал третьем на Нью-Йоркском марафоне и стал победителем Редингского полумарафона. Ещё через год добавил в послужной список золотую награду Берлинского марафона, стал шестым в Лондоне и снова победил на Рединге.

После третьей подряд победы на Редингском полумарафоне Брейс вошёл в основной состав британской легкоатлетической сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. В итоге занял в марафонском беге 27 место, показав результат 2:17:49.

После барселонской Олимпиады продолжил выступать на крупнейших международных соревнованиях. Так, в 1994 году выиграл Дублинский марафон, победил на полумарафоне озера Вирнви и побывал на чемпионате Европы в Хельсинки, где занял среди марафонцев 52 место.

В 1996 году прибежал вторым на Хьюстонском марафоне, установив свой личный рекорд в этой дисциплине 2:10:35. Находясь в числе лидеров национальной сборной Великобритании, благополучно прошёл квалификацию на Олимпийские игры в Атланте — на сей раз пришёл к финишу лишь шестидесятым.

Помимо марафонского бега также в разное время становился чемпионом Уэльса в беге на 5000 и 10 000 метров.

Завершив спортивную карьеру, работал директором по развитию в Федерации лёгкой атлетики Уэльса.

Соревнования в беге по шоссе

Примечания

Ссылки 
 
 

Марафонцы Великобритании
Бегуны на длинные дистанции Великобритании
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Победители Парижского марафона
Победители Берлинского марафона